Slovo Moloch či moloch má několik významů:

 Moloch (bůh) – bůh, který byl uctíván kulturami Blízkého východu
 moloch – symbol všeho, co ničí člověka, přeneseně hanlivé označení něčeho vyžadujícího velké oběti nebo jen něčeho obrovského, případně odlidštěného (velký (státní) podnik, úřad; mašinérie)
 Moloch (divadelní hra) – divadelní hra Leo Birinského
 moloch ostnitý – australský ještěr z čeledi agamovitých
 Moloch (démon) – démon podle nauky démonologie
 Moloch (film) – film z roku 1999
 Moloch (kniha) – kniha Karlheinze Dechslera s podtitulem O amerikanizaci světa ()

Podobné názvy 
 Molochov

Externí odkazy